Папарике има више значења:

 Папарике (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Папарике (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику